Genoveva puede referirse a:

Personas
 Un nombre propio femenino (Geneviève en francés), que admite también las formas Ginebra (forma habitual de referirse a la reina Ginebra de la leyenda del rey Arturo -en inglés Guinevere y en francés Guenièvre-), Jennifer (del inglés y muy usado también entre hispanohablantes en la actualidad) y los hipocorísticos Jenny, Veva y Beba.

 Santa Genoveva, patrona de París.
 Montaña Santa Genoveva, en París.
 Biblioteca de Santa Genoveva, en París.
 Iglesia de Santa Genoveva, 
 Hermandad de Santa Genoveva (Sevilla).
 Santa Genoveva Torres Morales, religiosa, santa y fundadora del Instituto de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Ángeles, para ayudar a las mujeres.
Genoveva de Brabante, heroína de una leyenda medieval (:en:Genevieve of Brabant)
Ana Genoveva de Borbón-Condé.
Otras personas:
véanse las páginas de Wikipedia que comienzan por "Genoveva".
 Las páginas de Wikipedia que comienzan por Genevieve.
 Las páginas de Wikipedia que comienzan por Geneviève.
 Las páginas de Wikipedia que comienzan por Beba.
 Las páginas de Wikipedia que comienzan por Veva.

Cultura
 Paco y Veva, serie de televisión.
 Señora Beba, película. 
 Genoveva (ópera), ópera de Robert Schumann.
 Genoveva de Brabante (opereta), opereta de Jacques Offenbach.

Varios
 La Beba, localidad argentina.
 Beba o uva beba es uno de los nombres de la uva eva.
 Junonia genoveva, especie de mariposa.
 (680) Genoveva, asteroide.
 Radio Genoveva FM, emisora de radio en Chile.
 Genevieve Range, montaña en Vancouver, Canadá.

Véase también 

 Geneviève

Nombres femeninos